Vallirana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vallirana (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Vallirana (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar